Chilapa Escoba Tercera Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Escobas, ort, Tabasco, Centla, 
 Acachapan y Colmena 5ta. Sección, ort, Tabasco, Centro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar